Нельнюга
 Нельнюга (приток Онеги) — река в Архангельской области (Россия), приток Онеги
 Нельнюга (приток Пинеги, 250 км) — река в Архангельской области (Россия), приток Пинеги
 Нельнюга (приток Пинеги, 296 км) — река в Архангельской области (Россия), приток Пинеги
 Нельнюга (приток Шорды) — река в Архангельской области (Россия), приток Шорды